Žužemberk (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Jugovzhodna Slovenija
 Žužemberk (plaats), een plaats in de Sloveense gemeente Žužemberk